Jean Ogier de Gombauld (1576-1666), poète et auteur dramatique français ;
 Stéphane Gombauld (1997- ), joueur de basket-ball français.